Лужецький () — українське, польське прізвище.

 Міхал Лужецький — львівський архітектор.
 Ростислав Лужецький — український художник, дизайнер і режисер
 Станіслав Кароль Лужецький — шляхтич, подільський воєвода.

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища